Джейк Зайрус (;  10 травня 1992); раніше відомий як Шаріс () — філіппінський співак і актор, найбільше відомий відеороликами в YouTube.

У 2010 році він випустив свій перший альбом «Charice», який увійшов у топ-10 «Billboard 200», і став першим азійським сольним співаком, який потрапив до першої десятки цього чату.

Його найуспішнішим синглом є «Pyramid», який очолив чарт «Hot Dance Club Songs» у 2010 році. Як актор знімався в серіалі «Хор».

У червні 2017 року Зайрус здійснив камінг-аут, як трансгендерний чоловік .

Дискографія

Сингли

Сингли

Також

Кліпи

Фільмографія

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт
 Джейк Зайрус на MySpace 
 Джейк Зайрус на YouTube 
 
 
 Джейк Зайрус  на Billboard.com
Учасники реаліті-шоу
Діти-співаки
ЛГБТ у музиці
Тенори
Співаки та співачки XXI століття
Філіппінські актори
Актори та акторки XXI століття
Актори за алфавітом